Krestovski ostrov une île à Saint-Pétersbourg 
 Krestovski ostrov, station du métro de Saint-Pétersbourg nommée en référence à l'île éponyme qu'elle dessert.